Химнът на Република Узбекистан () е един от държавните символи на страната наред със националното знаме и герба. След независимостта си през 1991 г., поради липсата на друга подходяща песен за национален химн, към мелодията на стария химн на Узбекската ССР е адаптиран нов текст, написан от Абдула Арипов.

Текст на химна

Външни препратки 
 Правительствен портал на Узбекистан
 Видео на химна на Узбекистан от Узбекската телевизия 

Узбекистан
Национални символи на Узбекистан
Музика в Узбекистан